

Patronyme 
 Kevin Bergin (1981-), est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Mary Bergin (1949-), est une musicienne irlandaise, reconnue pour être l'un des grands maîtres du tin whistle ;
 Michael Bergin (1969-), est un acteur américain.

Homonymie de patronyme